Vidlice může být:

vidlice (cyklistika) – část jízdního kola (odpružená vidlice)
kuchyňská vidlice – kuchyňský nástroj
ladicí vidlice – mechanická ladička ve tvaru mísmene U
nosná vidlice – nosná část vyskozdvižného vozíku
replikační vidlice – pojem z genetiky, místo na dvoušroubovici DNA
vidlice (elektrotechnika) – elektrotechnická součástka
vidlice (=sáňky, furcula) kost ptáků vytvořena ze dvou srostlých klíčních kostí.

Související články 
vidle
vidlička (rozcestník)

Odvozená slova 
vidlicový smrk
vidlicový klíč
vidlicový motor